Les Anciens sont une race fictive humanoïde dans l'univers des séries télévisées Stargate SG-1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. Ils sont la première évolution de l'espèce humaine. Ils sont appelés « Anciens » dans la Voie lactée (en référence à des divinités de la Rome antique, bâtisseurs des « routes », autrement dit des Portes des Étoiles), mais sont connus sous le nom de Lantiens, ou Ancêtres, dans la galaxie de Pégase, Alterans dans leur galaxie natale, et s'appellent Anquietas dans leur langue. Dans l'univers de la série, il s'agit de la race la plus évoluée ayant existé, de toutes les races ayant vécu dans cet univers, aucune ne l'a autant marqué que ne le fit la race des Anciens. Première forme d'humanité à avoir émergé et plus grands explorateurs de tous les temps, ils ont été présents sur le plan physique pendant des dizaines de millions d'années et ont atteint leur plus haut niveau de technologie bien avant que l'humanité n'apparaisse sur Terre. Ils sont connus pour être les créateurs des portes des étoiles. Certains d'entre eux sont parvenus à atteindre l'Ascension, un processus pendant lequel ils se sont débarrassés de leur enveloppe physique mortelle pour atteindre le stade d'êtres constitués de pure énergie vivant sur un plan de conscience supérieur au nôtre ne subissant pas les effets du temps et dotés d'un savoir infini ainsi que de grands pouvoirs.

Les Anciens sont une race très importante dans les trois séries Stargate. Dans Stargate SG-1, c'est leur technologie que les Goa'ulds ont volée pour conquérir la Voie Lactée en se faisant passer pour des dieux et ils appartiennent à la même race que les Oris, les principaux adversaires de SG-1 à partir de la saison 9. Dans Stargate Atlantis, ils ont construit Atlantis, le lieu principal de la série, et sont directement responsables de la présence de leurs deux plus grands adversaires, les Wraiths et les Asurans, ces derniers étant même probablement apparentés aux Réplicateurs dans SG-1. Dans Stargate Universe, ce sont eux qui ont construit et lancé le vaisseau Destinée dans lequel se déroule l'action.

Histoire

De l'origine des Anciens à 60 millions d'années avant notre ère 
Ils sont originaires de Célestis, une planète située dans une autre galaxie (dont le nom reste inconnu) très lointaine de la nôtre et sont issus des Alterans, une race humaine très avancée apparue il y a des dizaines de millions d'années et qui était sur le chemin de l'Ascension. Ce sont eux qui ont créé les Pierres de communication.

Des Alterans, deux groupes se formèrent : ceux qui se font plus tard appeler les Anquietas (connus dans notre galaxie sous le nom d'Anciens) et les Oris. Les Anciens ne voulaient pas diriger les peuples « inférieurs » via leurs technologie et savoir, ils étaient pour le libre-arbitre et avaient foi en la vérité scientifique. Un proverbe ancien dit qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est que l'Univers est infini. Les Oris, quant à eux, voulaient asservir tels des dieux les peuples « inférieurs » car ils possédaient le savoir et la technologie. Étant la race la plus avancée, ils considéraient que les autres peuples leur devaient soumission, ce qui sépara les deux clans. Orlin (dans l'épisode 9x14 - Prise de contrôle) explique que les Oris croient en la religion alors que les Anciens croient en la science.

Malgré des tentatives de négociations, une guerre civile finit par éclater entre les Oris (qui devenaient de plus en plus puissants) et les Anciens, guerre perdue par ces derniers. À la suite de cette défaite, ils furent traqués et durent se cacher dans une montagne de Célestis aujourd'hui connue comme étant Ortus Mallum (signifiant « le berceau du mal »). Les Anciens n'eurent donc pas d'autre choix que de quitter leur galaxie natale à bord d'un « grand vaisseau spatial » en y laissant certaines de leurs créations comme l'Arche de Vérité, mais en emportant les plans de certains projets d'envergure comme celui des « Astria Porta » (Porte des étoiles), pour émigrer vers la Voie lactée où ils s'installèrent il y a de cela plus de 60 millions d'années.

Entre 60 millions d'années et 6 millions d'années avant notre ère 

Après un long exode de plusieurs milliers d'années, ils s'installèrent dans une galaxie qu'ils baptisèrent Avalon lors de leur arrivée, cette galaxie est la Voie Lactée. La première planète qu'ils colonisèrent fut Dakara mais très vite ils installèrent leur planète mère sur Terre (Terra dans leur langue). Praclarush est l'une des premières colonies des Anciens dans la Voie lactée, ils y établirent un avant-poste appelé Taonas.

C'est au début de leur histoire sur Terre que les Anciens développèrent le système de Porte des étoiles et envoyèrent des vaisseaux éclaireurs et le Destinée dans l'Univers. Les vaisseaux éclaireurs déposaient des Portes des étoiles (dans le but d'étendre le réseau de Portes et plus tard permettre aux occupants du Destinée de se ravitailler) et collectaient des informations en vue du passage ultérieur du Destinée. Les premières portes créées n'avaient qu'une portée limitée et finissaient par devenir inactives. Ces vaisseaux n'avaient pas d'équipage, ils étaient entièrement automatisés et fonctionnaient à l'énergie solaire. Les Anciens comptaient rejoindre le Destinée par la porte quand il serait assez loin dans l'Univers. En effet, ils avaient découvert une structure complexe au cœur même du fond diffus cosmologique (un rayonnement électromagnétique datant du Big Bang), qui était un signal émis par une intelligence remontant aux origines du temps. Ils lancèrent donc le Destinée dans le but de résoudre ce mystère en accumulant des connaissances au fur et à mesure du voyage jusqu'aux confins de l'Univers. Les Anciens espéraient ainsi avoir une plus grande compréhension de l'Univers notamment sur son origine. Cependant, les Anciens ne sont jamais allés sur le vaisseau, leur découverte de l'Ascension rendant obsolète la mission du Destinée qui tomba dans l'oubli.

Les Anciens continuèrent leur expansion dans la galaxie en densifiant et améliorant leur réseau de Portes des étoiles, c'est ainsi qu'il y a 50 millions d'années sont apparus les modèles actuels des Portes des étoiles de la Voie Lactée. Ils ont aussi continué à établir de nouvelles colonies comme Taoth Vaclarush, Valos Cor ou Verus Gen Bree.

La Terre était la principale implantation des Anciens et ils y établirent leur plus importante cité il y a environ 30 millions d'années : Atlantis. Atlantis fut construite sur une île grecque aujourd'hui appelée Santorin, plus tard la cité fut déménagée en Antarctique sur un avant-poste de défense militaire appelé Terra Atlantus.

Entre 6 millions d'années et 5 millions d'années avant notre ère 
Pendant ce temps, les Oris continuaient leur évolution jusqu'à atteindre, il y a entre 6 et 5 millions d'années, l'Ascension, processus au cours duquel ils abandonnèrent leur corps ne devenant qu'une conscience d'énergie pure dotée de grands pouvoirs. Les pouvoirs accordés par leur nouvel état leur permirent un meilleur contrôle des peuples de leur galaxie, mais leur permirent surtout de découvrir que leurs lointains « cousins », les Anciens, étaient encore vivants et étaient devenus une civilisation florissante. Ils utilisèrent alors leurs pouvoirs pour créer un virus à l'efficacité maximale (proche de celui découvert dans l'épisode 6x04 - Prisonnière des glaces, dans le corps d'Ayiana, et probablement identique à celui des saisons 9 et 10 de la série) qui détruisit de nombreuses formes de vie dans la galaxie, y comprit les Anciens. Cette épidémie commença sur la planète où était situé le site de construction de Vis Uban, la cité qui devait devenir la nouvelle capitale de l'Empire Ancien.

Afin d'enrayer la maladie avant qu'elle ne se propage, les Anciens voulurent remonter le temps à l'aide d'un « contrôleur temporel », mais ce fut un échec et au lieu de remonter le temps l'appareil créa une boucle temporelle faisant revivre continuellement la même journée aux habitants de la planète (P4X-639) et planètes aux alentours (dont la Terre). Les Anciens décidèrent donc de couper la machine et attendirent leur sort.

Certains Anciens accomplirent à leur tour l'Ascension et usèrent de leurs nouvelles capacités pour donner une fausse image aux Oris. Depuis, ceux-ci pensent que la Voie lactée est vide de vie. Pour éviter de briser ce voile, une loi fut instaurée : ne jamais influencer les êtres inférieurs (pour ne pas dévoiler l'existence d'autres êtres élevés aux Oris et pour éviter de faire les mêmes erreurs que ces derniers).

Les Anciens non-infectés par cette maladie partirent pour la galaxie de Pégase avec la cité-vaisseau Atlantis. Comme les Anciens n'avaient aucun remède, les personnes infectées ne pouvaient suivre les Anciens non contaminés vers leur nouvelle galaxie, ils laissèrent donc derrière eux les personnes atteintes du Fléau, l'épidémie qui s'était répandue à travers la galaxie. Il est à supposer que des Anciens ayant accompli l'Ascension les accompagnèrent pour dissimuler leur présence dans la nouvelle galaxie. L'ancienne Ayiana décida de rester sur Terre pour une mystérieuse raison et fut prise dans la glace en Antarctique.
Avant de partir, les Anciens relancèrent la vie dans la Voie Lactée grâce au dispositif de Dakara et aux Portes des Etoiles et en profitèrent pour lancer un projet de « deuxième évolution », il s'agissait de recréer la race qu'ils avaient été des millions d'années plus tôt. Pour ce faire, ils activèrent l'arme de Dakara pour disséminer sur Terre les bases nécessaires à l'évolution de certaines espèces vers l'Humain. Cette « deuxième évolution » est donc l'espèce humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui.

Les Anciens d'Atlantis déménagèrent la cité dans la galaxie de Pégase, ils s’installèrent sur la planète Lantia et devinrent les Lantiens. Ils décidèrent de tout recommencer à zéro et procédèrent de la même manière dans la galaxie de Pégase que dans la Voie lactée afin de fonder un nouvel empire : création de colonies et d'avants-postes, implantation d'un réseau de portes des étoiles... Ils lancèrent même l'expérience de « deuxième évolution » dans Pégase, parallèlement à celle se déroulant sur Terre, car la galaxie avait une très faible teneur en formes de vie. Ils eurent beaucoup d'interactions avec les humains de Pégase et les ont parfois beaucoup influencés.

Entre 5 millions d'années et  avant notre ère 

Dans leur exploration de la galaxie de Pégase, les Anciens découvrirent une race particulièrement dangereuse : les Wraiths. Ces derniers sont issus d'un mélange génétique entre des humains et un insectoïde ectoparasite qu'on peut retrouver par exemple sur la planète Iratus. Ils ont réussi à atteindre rapidement un niveau technologique, certes inférieur à celui des Anciens, mais qui reste tout de même suffisamment évolué pour inquiéter ces derniers, ce qui n'était jamais arrivé de leur histoire.

Il y a , après l'attaque des Wraiths sur des mondes sous la protection des Anciens dans le but de se nourrir, une guerre éclata entre les deux espèces. Les Anciens décidèrent alors de créer des nanites agressives qui servirent à lutter contre les Wraiths. Cependant, ces nanites évoluèrent rapidement en une race de robots guerriers (les Réplicateurs humanoïdes, ou Asurans) et voulurent ressembler aux Anciens, ils commencèrent même à construire des villes semblables aux leurs. C'est ainsi que leurs créateurs envoyèrent des vaisseaux de classe Aurore pour les détruire considérant que l'expérience était allée bien trop loin.

Au début de la guerre, les Anciens dominaient et remportaient les batailles mais bien qu'étant technologiquement moins évolués que les Anciens, les Wraiths réussirent à capturer 3 vaisseaux de guerre Anciens contenant chacun à leur bord un E2PZ. Grâce à cela, ils prirent un avantage numérique et tactique décisif en usant de techniques de clonage intensif afin de créer au cours de la guerre 12 milliards de soldats Wraiths faisant ainsi basculer celle-ci en leur faveur. Les Anciens, inférieurs en nombre, mal préparés à la guerre et trop sûrs d'eux-mêmes et de leur technologie, reculèrent progressivement. Décimant ainsi les humains de la galaxie de Pégase en vampirisant leur énergie vitale, les Wraiths commencèrent à détruire une à une les cités des Anciens.

Les Anciens lancèrent alors diverses expériences pour tenter de changer le cours de la guerre :
 Le scientifique Janus mit au point le dispositif Attero qui neutralise l'hypernavigation de tous les vaisseaux Wraiths, les condamnant à n'user que de leur propulsion subluminique (ils explosent lorsqu'ils tentent d'entrer en hyperespace). Les Lantiens n'auraient alors qu'à s'attaquer aux vaisseaux Wraith immobilisés, ou bien laisser leurs équipages mourir de faim. Le dispositif comporte toutefois un effet secondaire indésirable, en effet, l'interférence émise par l'Attero affecte non seulement les hypernavigateurs Wraiths, mais également les Portes des Étoiles qui se surchargent et explosent quelques minutes après leur activation. Janus dut alors désactiver le dispositif Attero.
 Les Anciens lancèrent aussi le programme Arcturus, une expérience visant à accroître leurs capacités énergétiques et à trouver une substitution aux E2PZ. Le fonctionnement de ce générateur repose sur le même principe que celui des E2PZ. Cependant, au lieu de puiser son énergie dans un sous-univers miniature, c'est de notre propre univers que ce générateur tire de l'énergie. De ce fait, la quantité d'énergie pouvant être produite est beaucoup plus importante, mais cela crée également de nouveaux problèmes. En effet, l'extraction d'énergie de notre propre espace-temps entraîne la création de particules exotiques qui entrent en collision avec le champ de confinement, provoquant alors de puissantes vagues de radiations mortelles. Lors d'une attaque de plusieurs vaisseaux Ruche Wraith sur la planète Doranda où était situé l'avant-poste de recherche, les scientifiques n'eurent d'autre choix que d'activer à puissance maximale une arme alimentée par ce générateur alors qu'il n'était encore qu'au stade expérimental. L'arme de l'avant-poste détruisit avec succès les vaisseaux ennemis, mais la source d'énergie de l'appareil ne put être mise hors tension et devint incontrôlable. Afin d'éviter une surtension catastrophique, l'arme continua de faire feu sur les infrastructures de la planète et devint elle aussi incontrôlable. Les scientifiques Anciens réussirent à arrêter à temps le générateur et l'arme mais furent tous exposés à des radiation mortelles et aucun ne survécut. Cet incident marqua l'abandon du programme.

Devant l'imminente attaque des Wraiths sur Lantia, les Anciens construisirent plusieurs dizaines de satellites de défense (qui se font tous détruire à l'exception d'un seul, seulement endommagé et désactivé) pour protéger le système solaire ainsi qu'une station de forage sous-marine géothermique pour apporter de l'énergie sur Atlantis. Finalement, les Wraiths finirent par conquérir tous les mondes Anciens et il ne resta plus qu'Atlantis, encore protégée par son puissant bouclier. Les Atlantes coulèrent volontairement la cité au fond de l'océan afin de la protéger. Le vaisseau de guerre Aurore réussit lors d'une mission de reconnaissance aux confins de la galaxie de Pégase à obtenir un renseignement vital sur une faille dans la technologie des Wraiths qui aurait pu permettre aux Anciens de totalement changer le cours des évènements, cependant le vaisseau se fit gravement endommager avant d'avoir pu atteindre Atlantis et par conséquent, l'équipage n'a jamais pu remettre cette information au Haut Conseil des Anciens. Totalement acculés après un siècle de guerre, dont un long siège de plusieurs années, les Anciens tentèrent de négocier une paix avec les Wraiths mais leurs efforts furent vains. Devant la perte de tout espoir et des attaques Wraiths en orbite de plus en plus violentes, le Haut Conseil Atlante décida de l'évacuation finale de la cité vers la Terre après avoir mis Atlantis en sommeil en vue d'un éventuel retour.

avant notre ère 

Lors de leur retour sur Terre il y a , ils découvrirent que le peuple de cette planète était si primitif qu'ils ne pouvaient espérer y vivre en tant que Lantiens. De plus, la Terre, ainsi que le reste de la galaxie (leur ancien territoire), était tombée aux mains des Goa'ulds (qui s'étaient accaparé une partie de leur technologie), détruisant ainsi définitivement les derniers rêves des Anciens concernant une reconstruction de leur société. Acceptant donc de reconnaître qu'ils avaient fait leur temps et que leur ère était définitivement révolue, les Anciens se sont disséminés dans de nombreuses contrées :
 Certains Anciens voulurent planter les premières graines de la civilisation parmi les tribus humaines. Ils en profitèrent ainsi pour leur raconter des histoires sur leur peuple qui sont devenus au fil du temps des légendes (comme Atlantis) et transmettre leur langage (devenu le Grec et le Latin) ainsi que leur patrimoine génétique contenant notamment le gène ATA (gène permettant l'activation de leur technologie).
 D'autres partirent par la porte des étoiles du pôle Sud et se dispersèrent dans la Voie Lactée afin de réaliser diverses tâches variées (construction d'infrastructures, création de bases de données tout le savoir des Anciens, poursuite d'expériences scientifiques...). Certains allèrent sur la planète Kheb et y construisirent un temple d'architecture bouddhiste contenant des instructions pour atteindre l'Ascension. D'autres ont fondé « l'Alliance des Quatre Races » qui regroupaient les races les plus évoluées présentes dans la Voie Lactée avec les Furlings, les Asgards et les Nox. Il s'agissait d'une union non pas militaire mais amicale et philosophique au sein de laquelle les quatre races débattirent sur le sens de la vie et de l'univers. Ensemble, elles mirent au point une langue commune basée sur la physique, la chimie et les mathématiques, de façon à pouvoir communiquer parfaitement entre elles.
 Enfin, d'autres Anciens choisirent de terminer leur vie reclus, à méditer jusqu'à atteindre l'Ascension.

avant notre ère 

Moros, qui fut le dernier chef du Conseil d'Atlantis, choisit à son arrivée sur Terre la voie de la méditation et de l'isolement. Moros finit par faire l'Ascension. Pourtant, quelques milliers d'années plus tard, en 500 après J.-C., lorsqu'il comprit la menace que les Oris pourraient représenter un jour, il décida de reprendre forme humaine dans le but de créer une arme permettant de détruire les êtres élevés. Une fois revenu sur Terre, Moros enfreignit les règles et garda tout le savoir qu'il avait acquis en s'élevant ainsi que de nombreux pouvoirs, ce qui fit de lui l'humain le plus puissant de la Terre durant une courte période de l'histoire. Il se fit appeler Myrddin, ce qui au fil des siècles devint Merlin, et s'entoura d'une petite enclave de nobles à qui il confia son secret : c'est le Roi Arthur et la Table ronde de Camelot. Il fit tout son possible pour garder son travail secret et pour ce faire il créa le Manteau d'Arthur : un dispositif permettant de passer dans une dimension parallèle afin d'échapper au regard des êtres supérieurs. Cependant, les Anciens comprirent son but et envoyèrent Ganos Lal qui était une Atlante ayant vécu à la même période que Merlin et qui avait fait les mêmes choix que lui lors de son arrivée sur Terre. Elle avait pour mission de l'observer et, si nécessaire, l'arrêter. Lors de son retour sur le plan inférieur, elle prit pour nom Morgane La Fée. Afin de lui échapper, Merlin et son entourage de nobles partirent vers d'autres planètes grâce à la Porte des Étoiles. Merlin laissa des indices dans les différents laboratoires où il passa, mettant diverses sécurités pour empêcher que son secret ne tombe en de mauvaises mains. Finalement, Merlin réussit à convaincre Morgane du danger que représentaient les Oris, cependant elle détruisit tout de même l'arme sinon les Anciens auraient envoyé quelqu'un d'autre s'en charger à sa place. Afin de garder Merlin en vie, Morgane le mit en stase dans une grotte sur une planète dont l'adresse ne pouvait être trouvée qu'en effectuant certaines quêtes, elle voulut mettre à l'abri le seul homme capable de reconstruire l'arme anti-Oris. Grâce à leur savoir, leurs pouvoirs et leurs combats, ils sont tous les deux restés dans les légendes sur Terre et dans tous les mondes par lesquels ils sont passés.

De 2000 à 2004 
En 2000, quand SG-1 est venu sur la planète Kheb dans leur recherche de Harcesis, l'enfant d'Apophis et Sha're (alors contrôlée par Amonet), ils rencontrèrent pour la première fois Oma Desala, une ancienne ayant effectué l’ascension il y a bien longtemps et qui depuis protège cette planète de toute menace (comme les Goa'ulds), par contre, elle y accueille tous ceux qu'elle juge dignes d'accomplir l'Ascension. Ce sont justement ses actions qui font qu'elle est considérée comme une paria parmi les Êtres Élevés car elle agit à la limite des règles fixées par les Autres (vraisemblablement des Anciens pour la très grande majorité d'entre eux), et a aidé des humains à s'élever vers le plan d'existence supérieur, brisant ainsi la règle la plus sacrée des Autres : ne pas accélérer le processus d'Ascension des espèces qui vivent sur le plan d'existence inférieur (et plus largement, ne pas interférer avec elles). Durant la mission sur Kheb, l'équipe a découvert un temple bouddhiste, où un seul moine semblait résider. Au fil de ses discussions avec le moine, Daniel démontra une grande ouverture d'esprit et finit par comprendre que les pouvoirs apparents du moine étaient en réalité ceux d'Oma Desala, la « Mère Nature ». Se montrant sous sa forme de pure énergie, Oma convainquit Daniel que l'enfant était en sécurité avec elle, et grâce à ses pouvoirs elle contrôla la foudre pour protéger SG-1 d'une armée Jaffa avant d'emmener l'enfant à travers la Porte des Étoiles pour l'élever en toute sécurité.

En 2001, l'ancien Orlin rencontra SG-1 lors de leur mission sur Velona et tomba follement amoureux de Samantha Carter. Il prit la décision de la suivre par la porte des étoiles puis de redevenir humain afin de passer du temps avec elle (ce qui lui était difficile en tant qu'être supérieur à cause des règles de non-intervention). Il lui raconta son histoire : Orlin avait fourni aux habitants de Velona une arme surpuissante qui à la base devait leur servir uniquement à se défendre contre les Goa'ulds, mais peu de temps après ils ont commencé à vouloir conquérir d'autres mondes avec cette technologie très avancée. Ses semblables (les êtres supérieurs) durent donc intervenir, ils utilisèrent leurs pouvoirs pour ravager la planète et anéantir ce peuple puis ordonnèrent à Orlin de désactiver cette arme (ce qu'il fit en retirant le générateur) et le condamnèrent à vivre éternellement sur Velona, les siècles de solitude passés sur cette planète ont failli le rendre fou. Orlin fabriqua une petite porte des étoiles à usage unique grâce à du matériel acheté en ligne, il l'utilisa pour retourner sur Velona et empêcher SG-16 d'activer l'arme (ce qui était à nouveau possible grâce au générateur Naquadah fabriqué par le major Carter). Il arriva trop tard, cependant il réussit à débrancher le générateur mais en faisant cela il se prit une balle du colonel Reynolds. Mourant, il est sauvé par les Anciens qui devant cet acte héroïque ont décidé de lui laisser une deuxième chance. Il effectua donc l'Ascension une deuxième fois et en profita pour emporter le générateur à Naquadah avec lui pour protéger les terriens. Le générateur explosa dans le ciel et Orlin utilisa la foudre pour détruire de façon irrémédiable l'arme.

Caractéristiques

Physiologie 
Ils sont la première évolution de l'espèce humaine, cependant leurs millions d'années d'existence et de développement ont fait qu'ils sont bien supérieurs aux humains tels que nous les connaissons aujourd’hui. En effet, sous leur forme d'origine, les Anciens possédaient des capacités de régénération et de soin extraordinaires, ainsi qu'une grande intelligence. Ce sont d'ailleurs les constructeurs originels des portes des étoiles : grands explorateurs ambitieux, ils ont établi le réseau des portes dans la Voie lactée mais aussi dans la galaxie de Pégase, bien avant que les Goa'ulds ne s'en servent à leur tour. Plus ils se rapprochaient de l'ascension et plus l'activité cérébrale des Anciens était élevée, provoquant chez certains d'entre-eux l'apparition de pouvoirs télépathiques, télékinétiques et divinatoires.

Les pouvoirs des êtres élevés sont immenses, Oma Desala a notamment montré leur extraordinaire contrôle de l'énergie en détruisant deux chasseurs de la mort goa'ulds et en exterminant un bataillon de Jaffas. De même, l'Ancienne Chaya a détruit « d'une seule pensée une flotte de vaisseaux wraiths » dans la série Stargate Atlantis. Lors de leur Ascension, les êtres élevés acquièrent tout le savoir de l'univers, ils sont capables de tout voir ou entendre et lire dans les pensées des êtres inférieurs. Cependant, les Anciens qui ont accompli l'Ascension ont une règle : ils n'interviennent jamais dans la vie des mortels tels que les humains ou les Goa'ulds. Oma Desala a transgressé cette règle maintes fois en offrant à certains humains (comme Daniel Jackson) la possibilité de s'élever, elle a même aidé le Goa'uld Anubis à faire son Ascension.

Technologies 
Dans la Voie Lactée, les Anciens ont développé leur technologie à un niveau très élevé : après les portes des étoiles, ils créèrent par exemple les cubes de jouvence capables de ramener des cadavres à la vie, les anneaux de transport, les systèmes de cryogénisation et de stase, les manipulateurs génétiques capable de modifier l'essence même d'un être en temps réel ou encore des conteneurs capables d'emprisonner un sujet dans le sub-espace. Arrivés à un point où leurs connaissances générales de la science étaient presque complètes, ils s'intéressèrent aux différentes formes de vie en elles-mêmes, créant des dispositifs permettant l'exploration d'autres phases et d'autres dimensions pour établir un contact avec les formes de vie peuplant ces autres couches de la réalité. Les Anciens utilisaient les E2PZ (Potentia dans leur langue), des générateurs catalyseurs de l'énergie du vide, pour alimenter leurs installations nécessitants une énergie colossale. Ils créèrent des systèmes d'armements très efficaces, tel que les drones. Au cours des millions d'années de prospérité que les Lantiens/Anciens connurent dans la galaxie de Pégase, des Ascensions eurent lieu couramment, comme une alternative à la mort. Des recherches eurent lieu en ce sens afin d'augmenter le pourcentage de réussite d'Ascension. En parallèle, le niveau technologique des Anciens progressa davantage, jusqu'à ce que le voyage dans le temps soit maîtrisé, bien qu'interdit.

Styles architecturaux 
Créateurs d'un style architectural mêlant le grec, le romain, l'amérindien et d'autres encore à leur arrivée dans la Voie Lactée, ce style fut plus tard copié par les goa'ulds et répandu par ceux-ci sur Terre, formant ainsi nos différentes cultures terriennes. Changeant radicalement de style architectural avec leur arrivée dans la galaxie de Pégase, les Anciens oublièrent les cités de pierre proches de la nature qu'ils bâtissaient jadis au profit d'une architecture identique à celle utilisée pour construire Atlantis et certains avant-postes, c'est-à-dire faite de tours de métal à l'aspect bien plus moderne et non dénuée d'un certain esthétisme. Leurs premiers avant-postes de Pégase (comme le temple de Laros) furent construits dans un style très proche de celui de la Voie Lactée. Lors de leur retour dans la Voie Lactée il y a , certains d'entre-eux construisirent quelques infrastructures, certaines sont à base de pierres et correspondent au style architectural datant d'avant Pégase.

Autres noms 
Les Alterans  C'est le nom qu'ils portaient alors qu'ils ne formaient encore qu'un seul et même peuple avec les Oris.
Les Anquietas C'est le nom qu'ils ont adopté eux-mêmes après la scission de leur civilisation qui a entraîné une terrible guerre civile contre les Oris.
Les Lantiens  C'est le nouveau nom qu'ils ont adopté eux-mêmes lors de leur arrivée sur Lantia dans la galaxie de Pégase.
Les Ancêtres  Plusieurs peuples de Pégase les nomment ainsi en raison de leur apparition précédant celle des humains dans la galaxie.

Voir aussi

Liens externes 
  Antiker Wörterbuch